El término crudo puede referirse, en esta enciclopedia, a los siguientes artículos:

Alimentos
 a crudités, un tipo de alimentos en Francia, consumidos en ocasiones también como aperitivos;
 al crudiveganismo;

Lenguaje

 al lenguaje crudo, el lenguaje soez, grosero o malsonante o altisonante;

Música
Los Crudos banda hardcore punk anarquista estadounidense;

Colores

 al crudo, el color blanco algo amarillento, semejante al de la seda cruda o al de la lana sin blanquear;

Petróleo

 al petróleo crudo o simplemente crudo, el petróleo sin procesar;
 al petróleo crudo ligero;

Obras

Libros; antropología
 a Lo crudo y lo cocido, un ensayo antropológico de Claude Lévi-Strauss;

Documentales; contaminación
 a Crudo, un documental de Joe Berlinger acerca del juicio contra Chevron Corporation en Ecuador por contaminación.